Hazelwood kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hazelwood, Derbyshire, ort i England,

USA 

 Hazelwood (ort i USA, Missouri), Saint Louis County, 
 Hazelwood (ort i USA, North Carolina), Haywood County, 

Robotskapade USAförgreningar